Никола́й Росто́вцев:
 Ростовцев, Николай Александрович (1871—1923) — член IV Государственной думы от Орловской губернии.
 Ростовцев, Николай Алексеевич (1924—2018) — Герой Социалистического Труда, бригадир леспромхоза.
 
 Ростовцев, Николай Николаевич (1918—2000) — советский учёный.
 Ростовцев, Николай Яковлевич (1831—1897) — российский флигель-адъютант, генерал-губернатор Самарканда.